São Mateus do Maranhão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Mateus do Maranhão (ort), 
 São Mateus do Maranhão (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar